Епархия Лимуэйру-ду-Норти () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лимуэйру-ду-Норти, Бразилия. Епархия Лимуэйру-ду-Норти входит в митрополию Форталезы. Кафедральным собором епархии Лимуэйру-ду-Норти является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
7 мая 1938 года Римский папа Пий XI учредил епархию Лимуэйру-ду-Норти, выделив её из apxиепархий Белу-Оризонти и Форталезы.

Ординарии епархии 
 епископ Aureliano de Matos (1940—1967);
 епископ Жозе Фрейре Фалкан (1967—1971);
 епископ Pompeu Bezerra Bessa (1973—1994);
 епископ Manuel Edmilson da Cruz (1994—1998);
 епископ José Haring (2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии